The Peacocks steht für:
 The Peacocks (Band), eine Schweizer Rockband
 The Peacocks (Ballade), eine Jazzkomposition von Jimmy Rowles